Toto je seznam poslanců Evropského parlamentu z České republiky 2004–2009.

Výsledky voleb 

{| width=70%
| bgcolor=#00008B width=37.5%|<center>9
| bgcolor=#BF0202 width=25%|<center>6
| bgcolor=#73C2FB width=12.5%|<center>3
| bgcolor=#FFD700 width=8.33%|<center>2
| bgcolor=#EC5800 width=8.33%|<center>2
| bgcolor=#999966 width=8.33%|<center>2
| 
| <center>ODS
| <center>KSČM
| <center>SNK ED
| <center>KDU-ČSL
| <center>ČSSD
| <center>NEZ
|}

Seznam europoslanců 

Zdroj: Český statistický úřad (ČSÚ)

Související články 
 Evropský parlament
 Poslanec Evropského parlamentu

Externí odkazy 
 Český statistický úřad (ČSÚ) – seznam europoslanců zvolených v roce 2004

 2004–2009